

Musica 
Poto – singolo del 2022 della cantante francese Wejdene

Persone 
Alicia Poto (1978–) – cestista australiana
Mike Poto (1981–) – calciatore zambiano
Poto Argiro (... – post 1032) – catapano d'Italia dal 1029 al 1032